Dit is de kalender van een schrikkeljaar dat begint op vrijdag, zoals 2016 en 2044.

De volgende jaren hebben een kalender in een schrikkeljaar dat op een vrijdag begint:

Kalender, Schrikkel 5